Амаго Цунэхиса (, 25 декабря 1458 — 30 ноября 1541) — японский политический и военный деятель Средних веков периода Сенгоку. Способствовал подъёму силы своего рода.

Биография 
Происходил из влиятельного самурайского рода Амаго. Был старшим сыном даймё Амаго Киёсады. Родился в марте 1458 года. В 1473 году он уже работал помощником отца, в его компетенцию входило налогообложение товаров, которые следовали через провинцию. Он продолжил свою карьеру как помощник Кёгоку Масацунэ — губернатора провинции Идзумо.

В 1484 году губернатор выгнал Цунэхису со службы. В 1486 году Цунэхиса вернулся и всего со 100 войнами захватил цитадель клана Роккаку — замок Томидадзё. Он получил полный контроль над Идзумо до 1508 года.

В 1513 году в битве с Сакураи Масамунэ он потерял старшего сына и наследника — Амаго Масахиса. Под руководством Цунэхиса клан Амаго укрепился и набрал силу, что привело его к конфликту с влиятельным родом Оути. Цунэхиса дважды выступал против Оути — в 1518 и 1522 годах.

Во время второй попытки Цунэхиса вошёл в провинцию Аки, где к нему присоединился Мори Мотонари, составив вассальную присягу. Мотонари удалось захватить замок Кагамияма. Цунэхиса попытался захватить замок Канаяма, но его постигла неудача, поэтому он вернулся в свою провинцию в 1524 году. В 1527 году кланы Амаго и Оути снова столкнулись в борьбе за провинцию Бинго.

Когда в 1528 году умер один из главных соперников Цунэхиса — Оути Ёсиоки, Цунэхиса решил воспользоваться возможностью расширить влияние клана Амаго на восток и прибрать к рукам провинцию Ивами, которая служила вечным «яблоком раздора» из-за своих богатых серебряных рудников.

В то же время много сделал для развития своих владений и городов. К числу его наследия принадлежит замечательный синтоистский храм Кицуги в провинции Идзумо, который был построен в 1530 году.

Его амбициозные планы были приостановлены из-за мятежа, который поднял его третий сын Энъя Окихиса в 1532 году, что был недоволен результатами разделения наследства. Хотя мятеж Окихисы был подавлен и последний покончил жизнь самоубийством в 1534 году, клан Амаго был ослаблен этими событиями. Вскоре, 1538 года, Цунэхиса отрёкся от власти в пользу своего внука Акихиса, сына погибшего в 1513 году Масахиса, но продолжал принимать наиболее важные для клана решения до самой смерти в 1541 году.

Источники 
 Yonehara, Masayoshi (1967). Amako Tsunehisa. гг. 295 pages.
 Shirane, Haruo; Brandon, James (2002). Early Modern Japanese Literature: An Anthology, 1600—1900. Columbia University Press. p. 575. ISBN 0-231-10990-3.
 Asiatic Society of Japan (1874). Transactions of the Asiatic Society of Japan. University of California. p. 504.
 Horton, H. Mack (2002). The Journal of Socho. Stanford University Press. p. 182. ISBN 0-8047-3506-9.
 東京大学史料編纂所 データベース『大日本史料』
 
 
 藤岡大拙『山陰の武将』
 米原正義『出雲尼子一族』（新人物往来社）

Военачальники Японии
Амаго
Даймё